Seleniti – ipotetici abitanti della Luna (vedi Luna nella fantascienza)
 Seleniti – sali contenenti l'elemento selenio, in cui l'anione ha formula chimica SeO32−.